Суперкубок РФБ 2022 — 2-й розыгрыш Суперкубка РФБ, который прошёл 30 октября 2022 года в Спортивно-концертном комплексе (Курск). В этой игре екатеринбургский УГМК (серебренный призёр чемпионата России 2021/2022) победил курское «Динамо» (чемпион России 2021/2022 и обладатель Кубка России 2021/2022) во счётом 78:74.

Суперкубок РФБ

Динамо Курск

УГМК

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РФБ
2022 год в баскетболе
Суперкубок РФБ
Спортивные соревнования в Курске